Geração Rasca é o primeiro álbum de estúdio da banda de hip hop portuguesa Black Company. Participação especial das Divine em “Guetto”.

Faixas
 Abreu
 Geração Rasca (Quem Vou Culpar?)
 Pura Ressaca
 Vipes
 Posso Falar
 Sero+
 Ghetto
 Mr. Dilla
 Snookar
 Eu Quero
 Girl (Stay With Me)
 Toda a Noite

Créditos
Bambino (MC),
Bantú aka Gutto (MC),
KJB (DJ),
Makkas (MC)

Ligações externas
MySpace
Entrevista em 199? (jornal Blitz)

Álbuns de Black Company
Álbuns de estreia de 1995
Álbuns de hip hop
Álbuns em língua portuguesa